La grande città (The Big City) – film del 1928 diretto da Tod Browning
La grande città (Big City) – film del 1937 diretto da Frank Borzage 
La grande città (Mahanagar) – film del 1963 diretto da Satyajit Ray